Salmacinoidea kushimotoensis är en ringmaskart som beskrevs av Katto 1977. Salmacinoidea kushimotoensis ingår i släktet Salmacinoidea och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kushimotoensis